

Майбалик — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область
 Майбалик — село, район Магжана Жумабаєва, Північно-Казахстанська область